Эйбелл () — английская фамилия.

Известные носители 
 Эйбелл, Джордж Огден (1927—1983) — американский астроном, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
 Эйбелл, Томас (1497—1540) — блаженный Римско-Католической церкви.

См. также 
 Эйбелл 39 — планетарная туманность, названная в честь Джорджа Эйбелла.
 (3449) Эйбелл — астероид главного пояса, названный в честь Джорджа Эйбелла.